Organon (griechisch  „Werkzeug“) steht für:

 Organon (Aristoteles), eine Sammlung der logischen Schriften des Aristoteles
 Organon der Heilkunst, Werk von Samuel Hahnemann
 Organon (Pharma), ehemaliges Pharmaunternehmen
 Organon (Lehrbuch), ein Lehrbuch für Altgriechisch
 in der Antike und in frühislamischer Zeit (urghan, urghanun) ein Saiteninstrument oder eine Hydraulis (Wasserorgel)

Siehe auch:
 Organum, Mehrstimmigkeit in der frühen abendländischen Musik
 Novum Organum (deutsch Neues Organon), Werk von Francis Bacon
 Organon-Modell, Kommunikationsmodell von Karl Bühler 
 Kleines Organon für das Theater von Bertolt Brecht